Le caramel est une confiserie réalisée en faisant cuire du sucre ;
 Les caramels mous, une confiserie.
 Le colorant caramel forme un ensemble de colorants alimentaires, dont les numéros E sont , ,  et  ;
 Dans le jargon des scrabbleurs, le caramel est un jeton ;
 Caramel est une couleur ;
 Dans le jargon du rugby à XV, un plaquage violent ou spectaculaire.
 On nomme caramel les déchets de centrales nucléaires intrinsèquement impropres à la récupération rentable de matière fissiles à usage militaire.
 Caramel, une série de bande dessinée.

Chansons 
 Caramel est une chanson de Suzanne Vega sur son album Nine Objects of Desire, sorti en 1996.
 Caramel est une chanson de Doc Gynéco  sur son album Quality Street, sorti en 2001.
 Caramel est une chanson  de Booba  sur son album Futur, sorti en 2012.
 , est une chanson de Blur, dans l'album 13, sortit en 1999.

Films 
 Caramel est un film ivoirien de  2005 et réalisé par Henri Duparc.
 Caramel est un film libanais de 2007 et réalisé par Nadine Labaki.